Mit dem Begriff Qi-Dynastie werden verschiedene chinesische Dynastien bezeichnet:

 die Südliche Qi-Dynastie, von 479 bis 502, eine der Südlichen Dynastien, gegründet von Xiao Daocheng; siehe auch Südliche Dynastien
 die Nördliche Qi-Dynastie, von 550 bis 577, eine der Nördlichen Dynastien, gegründet von Gao Yang; siehe auch Nördliche Dynastien